Strangemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Strangemann  (1912–1985), deutscher Kaufmann

Strangemann bezeichnet:

 Hof Strangemann, auch Strangemannshof, Stammsitz der Familie Strangemann